

Уфімський — селище, Ачитський міський округ, Свердловська область
 Уфімський — село, Хайбуллінський район, Башкортостан